Les noms en anglais des notes musicales diatónicas, que sont "À", "B", "C", "D", "Et", "F" et "G"
 ABCDEFG (Album), un album de 2010 de la bande britannique Chumbawamba.
 Schéma ABCDEFG, une extension de geociencias du schéma XML d'accès à des données de collections bio (ABCD).
 "ABCDEFG", Un simple de 2013 enregistré par la chanteuse américaine Alison Gold.
 "Abcdefg", Une chanson de Rosalía de Motomami, 2022.

Vease Aussi 
Alphabet anglais